Pignano ima više značenja:
 Pignano, Ancona
 Pignano, Avellino